Mystra – fikcyjna bogini magii z Zapomnianych Krain
 Mistra – zabytkowe bizantyjskie miasto w Grecji